Barbâtre peut désigner :
 Barbâtre (Vendée), une commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire ;
 Barbâtre (pastelliste), un pastelliste français.
 Barbâtre (cheval), un poney local de l'Ile de Noirmoutier aujourd'hui disparu